Верхня Липиця — село Рогатинського району Івано-Франківської області
 Верхня Липиця — могильник, пам'ятка археології